Mombaca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mombaça (kommun), Ceará, 
 Mombaça (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar